Visa pour l'Image  международный фестиваль фотожурналистики основанный в 1989 году. Он проходит каждый год в Перпиньяне (Франция) с конца августа до середины сентября в течение 15 дней . Это самый главный и важный фестиваль фотожурналистики во Франции . 

Этот фестиваль предлагает выставки, расположенные по всему городу, а также конференции, встречи и призы для международных фотожурналистов. Фестиваль ежегодно посещают самые известные фотографы со всего мира. В фестивале принимали участие такие фотографы, как Дон Маккаллин, Эд Каши, Херб Ритц, Стенли Грин , Влад Сохин, Майкл Николс, Дарио Митидиери.

История 
Фестиваль был учрежден в 1989 году ассоциацией Paris Match, журнал Photo, National Geographic, а также издательством Hachette  Filipacchi group совместно с Министерством культуры и связи, локальными партнерами города Перпиньяна и постоянным партнером Canon Inc. Фотолаборатории Central Color, Dupon и e- Center, 2e Bureau (Сильви Грумбах) также поддерживают данное мероприятиe.

Мероприятия фестиваля 
На протяжении всего фестиваля в исторической части города множество фотовыставок открыты для всех посетителей.
Во время первой профессиональной недели каждый день проходят встречи и дискуссии с фотографами, конференции, показы документальных фильмов и награждение фотожурналистов. В среднем каждое из них посещают более 3000 человек. Campo Santo является местом проведения вечерних показов, где Visa Pour l'Image также представляет ретроспективу мировых событий или крупных фигур в истории .

Награды и призы 
 Visa d'or Daily Press Award c 1990 награждается лучший репортаж, опубликованный в ежедневной прессе за прошедший год. Приз  8000 евро от Perpignan Mediterranee Metropole. 
 Prix Ani - Pixtrakk Award - за профессиональное портфолио. Приз  5000 евро от PixTrakk  .
 The Carmignac Photojournalism Award - награда была учреждена в 2009 году за фоторепортаж, который освещает события в специфических регионах планеты, где права человека и свобода находятся под угрозой. Грант от Carmignac Foundation .
 Visa d'or ICRC Humanitarian Award - при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Приз 8000 евро   .
 Visa d'or franceinfo: Award for The Best Digital News Story при поддержке France Médias Monde, France Télévisions, Radio France, INA. Приз 8000 евро.
 Getty Images for Editorial Photography - гранты от Getty Images.
 Pierre & Alexandra Boulat Award - приз 8000 евро от LaScam  .
 Camille Lepage Award - приз 8000 евро при поддержке The Association Camille Lepage .
 Ville de Perpignan Remi Ochlik Award - приз 8000 евро.
 Visa d'or Feature Award - приз 8000 евро от Région Occitanie Pyrénéés-Méditerranée
 Le Figaro Magazine Lifetime Achievement Visa d’or Award - приз 8000 евро от Le Figaro Magazine.
 Canon Female photojournalist Award при поддержке журнала Elle - приз 8000 евро для победителя в категории женская фотожурналистика. 
 Visa d'or Paris Match News Award - приз 8000 евро от Paris Match 
 Yves Rocher Foundation Photography Award - приз 8000 евро профессиональному фотографу за лучший репортаж об окружающей среде, взаимоотношениях между людьми и планетой.

Выставки

2000-е

2017 
Angela Ponce Romero, , Rafael Yaghobzadeh, Ferhat Bouda, Laurent van der Stockt, Alvaro Canovas, Lorenzo Meloni, Meridith Kohut, , Isadora Kosofsky, , Marco Longari, Stephen Dock, , , Sarah Caron, ,  , David Douglas Duncan, Emanuele Scorcelletti, Vlad Sokhin, , Michael Nichols,

2016 
Niels Ackermann, Claire Allard, Juan Arredondo, Peter Bauza, Yannis Behrakis, Valerio Bispuri, Felipe Dana, Marie Dorigny, Laurence Geai , David Guttenfelder, Yuri Kozyrev, Frédéric Lafargue, Catalina Martin-Chico, Aris Messinis, Dominic Nahr, Frédéric Noy / Cosmos, Daily Press, Andrew Quilty, Marc Ribaud, Anastasia Rudenko, Brent Stirton, World Press Photo

См. также 
 Magnum Photos
 Журналистика
 Репортаж
 Пресс-камера

Примечания

Внешние ссылки 
 Visa pour l'Image
 Facebook
 Instagram
 Pix Ways 
 ANI
 2e Bureau
 Association Camille Lepage

Жанры фотографии
Фотожурналистика
Премии за фотожурналистику